

Новосергієвка — село, Кожевниковський район, Томська область
 Новосергієвка — село, Всеволожський район, Ленінградська область
 Новосергієвка — селище, районний центр, Оренбурзька область
 Новосергієвка — хутір, Тюльганський район, Оренбурзька область